Заложье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Заложье — деревня в Чечерском районе Гомельской области.
 Заложье — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Заложье — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Заложье — деревня в Руднянском районе Смоленской области.